Dürnholz bezeichnet:
ein mährisches Adelsgeschlecht, siehe Dürnholz (Adelsgeschlecht)
die Gemeinde Drnholec, Okres Břeclav, Tschechien
den Ortsteil Drnholec nad Lubinou von Kopřivnice, Okres Nový Jičín, Tschechien